Крестовидный дельфин () — представитель семейства дельфиновых, обитающий в антарктических и субантарктических водах.

Этот вид дельфинов встречается довольно редко. Крестовидный дельфин был признан новым видом на основании рисунка Куа и Гемара в 1824 году, сделанном в южной части Тихого океана в 1820 году. Это единственное животное, которое было признано отдельным видом исключительно благодаря свидетельствам очевидцев. К 1960 году, несмотря на десятилетия китобойного промысла в Южном океане, было обнаружено только три особи. По состоянию на 2010 год были изучены только 6 особей и 14 частичных образцов. Дополнительная информация была получена в результате 4 случаев выбрасывания дельфинов на берег и благодаря катерам, которые искали дельфинов в районах, редко посещаемых кораблями.

Хотя традиционно крестовидного дельфина относят к роду короткоголовых дельфинов (Lagenorhynchus) , последние молекулярные анализы показали, что на самом деле он более тесно связан с пёстрыми дельфинами (Cephalorhynchus). В ревизии 2019 года этот вид и бо́льшая часть других таксонов, ранее относимых к короткоголовым дельфинам, были перенесены в род Sagmatias.

Описание 

Крестовидный дельфин чёрно-белый, иногда тёмно-серый. По этой причине китобои называют его «морская корова». У крестовидного дельфина одна белая отметина тянется от каждого бока до клюва, проходя вокруг глаз и плавника, а вторая располагается вдоль задней части туловища. Эти две отметины соединены тонкой белой полосой, образуя форму песочных часов, отсюда английское название дельфина — hourglass dolphin ( — песочные часы). Научное название cruciger в переводе с латинского означает «крестоносец». Это относится к чёрной части туловища дельфина, которая, если смотреть сверху, напоминает мальтийский или тамплиерский крест.

В своей обычной среде обитания дельфина легко идентифицировать. Самый ближайший по расстоянию родственник — южный китовидный дельфин — живет гораздо севернее. У китовидного дельфина нет спинного плавника, поэтому эти два вида легко отличить. Плавник у дельфинов может значительно меняться. Как правило, он высокий и изогнутый, и чем старше животное, тем сильнее изогнут его плавник.

Взрослая особь достигает около 1,8 метров в длину и массы 90—120 кг. Считается, что самцы немного меньше и легче самок, хотя недостаточная изученность не позволяет сделать точный вывод.

Ареал 
Среда обитания крестовидных дельфинов — субантарктический пояс от Антарктического ледяного щита до 45-й параллели ю. ш. Самое северное место, где были замечены крестовидные дельфины — 36° ю. ш. в южной части Атлантического океана и 33° ю. ш. в районе Вальпараисо, Чили, в Тихом океане. Обычно наблюдения ведутся к югу от Новой Зеландии, в районе Южных Шетландских островов, и от Огненной Земли, Аргентина. Возле этих земель крестовидный дельфин встречается нечасто.

В одном из исследований оценивается численность популяции более чем 140 тысяч особей.

Поведение 
Крестовидные дельфины держатся группами от 5 до 10 особей. В одном исследовании Международной комиссии по промыслу китов отмечается группа из 60 особей. Есть заявления о группах, включающих до 100 особей.

Они делят территорию охоты с другими китообразными, такими как сейвал, обыкновенные гринды, плосколобые бутылконосы, малые полосатики и южные китовидные дельфины. Их часто видят вместе с финвалами. Благодаря крестовидным дельфинам, китобои, охотившиеся на финвалов, могли увидеть этих более крупных животных. Крестовидные дельфины любят плавать на волнах.

Изучение содержимого желудка некоторых особей показало, что они едят различные виды кальмаров и мелких рыб.

Охрана 
Крестовидный дельфин охраняется Меморандумом о взаимопонимании по сохранению китообразных и их местообитаний в регионе тихоокеанских островов. И хотя этот вид недостаточно изучен, он не вызывает особую озабоченность у экологов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 National Audubon Society: Guide to Marine Mammals of the World ISBN 0-375-41141-0.
 Encyclopedia of Marine Mammals ISBN 0-12-551340-2.

Дельфиновые
Морские млекопитающие
Млекопитающие Атлантического океана
Млекопитающие Тихого океана
Млекопитающие Южного океана
Животные, описанные в 1824 году